Classe Alcione – Sottoclasse delle torpediniere Classe Spica
 Classe Alcione o Classe Albatros – Corvette della Marina Militare in servizio fino all'inizio degli anni '90